

Geografia 
 Francia
 Poix – comune nella regione del Grande Est
 Poix-de-Picardie – comune nella regione dell'Alta Francia
 Poix-du-Nord – comune nella regione dell'Alta Francia
 Poix-Terron – comune nella regione del Grande Est

Persone 
 Gabriel Poix – canottiere francese